Бодрухін Володимир Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бодрухін Володимир Миколайович — доктор історичних наук.
Прізвища